Kaukázusi zsidók alatt a zsidóság három csoportját értjük:
a grúziai zsidókét;
a hegyi zsidókét;
az askenázi zsidók kaukázusi csoportjait.